Siljansnäs flygklubb (Siljansnäs FK) är hemmahörande i Siljansnäs i Leksands kommun, Dalarna. Klubben har både motor- och segelflygverksamhet på sitt flygfält som har två landningsbanor, en med gräs 850 m och en asfalterad 850 m.

Se även 
 Siljan airpark

Externa länkar 
Siljansnäs flygklubbs hemsida
 Siljan AirPark Museums hemsida
 Siljan AirParks hemsida

Flygklubbar
Leksands kommun